Desa Cihideung Hilir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cihideung Hilir (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 106,72), Jawa Barat, 
 Desa Cihideung Hilir (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 108,63), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar